Mondiali 2021 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi a livello mondiale del 2021:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 2021
Campionato del mondo rally 2021
Campionato mondiale di Formula E 2020-2021

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su strada 2021 – 94ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su pista 2021 – 118ª edizione
Campionati del mondo di mountain bike 2021 – 32ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 2021
Campionato mondiale Superbike 2021
Campionato mondiale di motocross 2021

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2021

Rugby 
Coppa del Mondo di rugby a 13 2021
Coppa del Mondo di rugby a 13 femminile 2021 – posticipata a ottobre 2022

Scacchi 
Coppa del Mondo di scacchi 2021
Coppa del Mondo di scacchi femminile 2021

Sport invernali 
Campionati mondiali di biathlon 2021
Campionati mondiali di bob 2021
Campionati mondiali di freestyle 2021
Campionati mondiali di sci alpino 2021
Campionati mondiali di sci nordico 2021
Campionati mondiali di skeleton 2021
Campionati mondiali di slittino 2021
Campionati mondiali di snowboard 2021
Campionati del mondo di winter triathlon del 2021

Altri sport 
Campionato mondiale di biliardo 2021
Campionati mondiali di judo 2021
Campionati mondiali di lotta 2021
Campionati mondiali di maratona canoa/kayak 2021
Campionati mondiali di tiro con l'arco 2021

Vedi anche 
Eventi sportivi nel 2021

en:2021 World Cup